Samatar (seltener auch Samantar geschrieben) ist ein somalischer Familienname folgender Personen:
 Daoud Bouh Samatar (* 1985), dschibutischer Fußballspieler
 Hassan Adan Samatar (* 1953), somalischer Sänger, Gitarrist und Theaterschauspieler
 Hassan Djama Samatar (* 1988), dschibutischer Fußballspieler
 Mohammed Ali Samatar (1931–2016), somalischer Premierminister 1987–1990
 Said Sheikh Samatar (1943–2015), somalischer Historiker
 Sofia Samatar (* 1971), amerikanische Schriftstellerin